L'Open des Pays-Bas masculin 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du  au  à Almere. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 1 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card Tom Hoevenaars. 

Bradley Ball remporte le titre en s'imposant face à Davide Bianchetti.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas féminin de squash 2005
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2005
Sport en mai 2005
Sport en juin 2005
Compétition de squash à Almere